Тяжёлый мета́лл может означать:
 Тяжёлые металлы в химии — группа металлов со значительным атомным весом либо плотностью.
 Тяжёлый метал, хеви-метал () — жанр рок-музыки.

 Heavy Metal Magazine — журнал комиксов.
 Тяжёлый металл — анимационный фильм с участием художника Луиса Ройо по мотивам некоторых произведений из Heavy Metal Magazine.
 Тяжёлый металл 2000 — продолжение этого мультфильма. 
 Heavy Metal: F.A.K.K. 2 — компьютерная игра, созданная по мотивам мультфильма «Тяжёлый металл 2000».